pakuły – rodzaj włókna z konopi, lnu lub juty używany m.in. jako szczeliwo hydrauliczne.

Dwie miejscowości w Polsce:
 Pakuły – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Pakuły – wieś w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki, będąca częścią sołectwa Kamieńskie Młyny.